Sezon (2003) - 12. sezon o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 17 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 12 kwietnia, a zakończyły się 3 listopada. Tytuł obroniła drużyna Jertis Pawłodar. Tytuł króla strzelców zdobył Andrej Finonczenko, który w barwach klubu Szachtior Karaganda strzelił 18 goli.

Zespół Kaspij Aktau wycofał się z rozgrywek przed sezonem.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
Ekibastuziec Ekibastuz - Cesna Ałmaty 1-2, 1-2 
Wostok Öskemen - Gorniak Chromtau 3-0, 0-1 
 
Zespół Cesna Ałmaty awansował do Superligi, a Wostok Öskemen w niej pozostał.

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
2003 w Kazachstanie